ARM ou Arm peut signifier :

Entreprises 
 ARM, société créant des architectures de processeur : architectures ARM.

Médias 
 ARM, titre original d'un roman court de Larry Niven, traduit en français par Les Bras, prix Hugo du meilleur roman court en 1976 ;
 ARM, rappeur français, membre du groupe Psykick Lyrikah.

Sigles 
 Assistant de régulation médicale, personnel du SAMU, en France ;
 Arrangement de reconnaissance mutuelle,  un arrangement de reconnaissance mutuelle entre deux entités étrangères ;
 Alliance réformée mondiale, organisation internationale d'Églises réformées ;
 Académie royale militaire de Meknès, au Maroc ;
 , projet de mission spatiale robotique proposé par la NASA ;
 , mouvement activiste de défense des droits des animaux.

Codes 
 Arménie,
 Selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 Selon la liste des codes pays du CIO,
 Dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 Selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 .
 arm est un code qui signifie : arménien, dans la norme ISO 639 des codes des langues.

Voir aussi 
 Angio-IRM, technique médicale ;
 ARM Architecture, agence d'architecture française ;
 ARM Téléphonie, société de téléphonie mobile [française, située sur l'île de la Réunion ;
 Architecture ARM, architectures matérielles de processeurs (de type RISC), dans le domaine de l'informatique ;
 .